El término Shin'yō puede hacer referencia a dos tipos de buques empleados por la Armada Imperial Japonesa en la Segunda Guerra Mundial:

 El portaaviones .
 Las lanchas suicidas .
 La colección de poesía japonesa del periodo Nanboku-chō Shin'yō Wakashū.